Гуммигут (также гумми-гут, гамбоджа; ; ) — 
род смолокамеди, вытекающей из ранок деревьев семейства гуммигутовых Восточной Индии, имеет желтый или желто-красный цвет  и употребляется в медицине и на приготовление желтых водяных или масляных красок и лаков.

Получение 

Собирается в виде млечного сока, вытекающего из надрезов в коре деревa Garcinia morella/Garcinia hanburgi (гуммигутовые). Сок собирается в бамбуковые трубки, в них сок осторожно сушат и затем бамбук отделяют. В торговле реализуется в виде палочек диаметром в 3-5 см, длиной около 16-20 см. При смешении c водой даёт жёлтую эмульсию, равно как и со спиртом, в котором растворяется 68—79% смолы (по опред. Костело).

Излом однообразно раковистый, вкус неприятно горький. Около 20-27% гуммигута состоит из растворимой в воде камеди, не осаждаемой средней уксусносвинцовой солью, дающей со слабыми кислотами небродящий сахар, а при окислении образующей слизевую кислоту CHO.

Смола, исследованная Браконно, Джонстоном, Глазивецом и др., при сплавлении со щёлочью даёт флороглюцин CH(OH), пировинную кислоту и др., а в отдельности представляет смолокислоту красно-оранжевого цвета, разлагающуюся около 260°С. 

Золочёные рамы покрывают иногда спиртовым лаком, получаемым при растворение в спирте гуммигута и смолы — драконовой крови. Для окраски своей одежды её используют буддистские монахи. В Европе известен с 1634 года.

Примечания

Литература 
 

Пигменты
Красители
Смолы